Eckendorf bezeichnet:

 einen Ortsbezirk der Gemeinde Grafschaft, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz; siehe Eckendorf
 ein Schloss und Gut Eckendorf in der Gemeinde Leopoldshöhe, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 deutscher Name des Dorfes Cichmiana in der Stadt-und-Land-Gemeinde Dąbie, Polen
 Eckendorf (Alteckendorf), einer der beiden Ortsteile von Alteckendorf

sowie

 Burg Eckendorf, eine Burgruine bei Neckenmarkt, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, Österreich 
 Eckendorfer, Deutschlands meistangebaute Futterrübe, benannt nach dem Gut in Leopoldshöhe